Дмитря́шевка — село Хлевенского района Липецкой области. Центр Дмитряшевского сельсовета.

География 
Село находится на расстоянии 75 км от областного центра г. Липецк и 9 км — от районного центра с. Хлевное. Стоит на правом берегу реки Дон. Через село проходит шоссе Хлевное — Фомино-Негачёвка.

На северо-западе к Дмитряшевке примыкает деревня Гудовка.

История 
Основана выходцами из соседнего села Хлевного в середине XVII века. Название села произошло от имени первого поселенца — Димитрия Родионова, по документам первое упоминание о нём относится к XVII веку (1630—1659 годы).

В 1811 году построена церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы, прихожан насчитывалось до 2010 человек. По архивным данным, с 1848 года существовала церковно-приходская школа.

До 1956 года Дмитряшевка была центром Дмитряшевского района.

На территории поселения преобладает чернозёмный тип почв. Распространены промыслы: рыбная ловля, работа на земле, животноводство.

Население

Экономика и инфраструктура 
В селе с 2008 года функционирует отделение пожарно-спасательного поста МЧС России.

В селе создан культурно-образовательный центр, объединяющий среднюю школу, детский сад, библиотеку, сельский Центр культуры и досуга.

На территории села есть школа — это муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа, рассчитанная на 200 учащихся в который обучается в настоящее время 151 человек, современный педагогический коллектив насчитывает 23 педагога.

В селе находилось Государственное "областное специализированное «Коррекционное» общеобразовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья школа интернат У-7 с. Дмитряшевка, в котором обучалось 54 учащихся с педагогическим коллективом 29 человек. 16 августа 2022 школа-интернат была ликвидирована.

Функционирует детский сад общей посещаемостью детей 39 человек, состоящий из 2 групп.

Функционировал Дмитряшевский больничный комплекс на 25 коек (с 2022 года переведены в ГУС Хлевенская ЦРБ).

Успешно развиваются 28 КФХ, которые специализируются на выращивании зерновых культур и продукции животноводства.

Функционирует крупнейшее хозяйство «Речное», которое обрабатывает 8894 га земель сельскохозяйственного назначения.

Функционирует крупное предприятие ООО «Донская Нива» по производству подсолнечного масла (объём получаемой продукции — 40000 кг масла в год).

Известные жители и уроженцы 
 Дедов, Афанасий Лукьянович (1913—1961) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дедова, Евдокия Михайловна (род. 1915) — Герой Социалистического Труда.
 Сушков, Тихон Степанович (1918—1999) — председатель Владимирского Облисполкома.
 Шилов, Дмитрий Антонович (1908—1988) — полный кавалер ордена Славы.
 Шомин, Николай Александрович (1923—1994) — конструктор бронетанковой техники, Герой Социалистического Труда, генерал-лейтенант.

Примечания

Источники 
 

Населённые пункты Хлевенского района